Glättning kan syfta på:

 Glättning (likriktning) – filtrering oftast med hjälp av en kondensator för att ta bort rippel i elaggregat
 Glättning (paper) – bearbetning för att få en jämn och glansig yta
 Glättsten – stenar som används för att slätstryka linnevaror
 Glättning – inom statistik och bildbehandling en operation som försöker att fånga de väsentliga variationerna i data, se utjämning